TVN Warszawa – stacja telewizyjna o profilu informacyjno-rozrywkowym
 TVP Warszawa –  ośrodek regionalny TVP
 Nowa Telewizja Warszawa –  stacja telewizyjna, która nadawała w latach 1992-1994